In 2014 werd het 98ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 18 januari tot 7 juni. Estrela do Norte werd de kampioen. Conilon kreeg zes strafpunten omdat het een niet speelgerechtigde speler had opgesteld.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 2014